Anatolij Mihajlovics Adoszkin,  (Moszkva, 1927. november 23. – Moszkva, 2019. március 20.) szovjet-orosz színész.

Életútja 
1948-ban a Mosszovjeta Színház stúdiójában szerezte színészi diplomáját, majd a színház tagja lett. 1961 és 1965 között a Szovremennyik, 1965 és 1968 között a Lenkom társulatának a tagja volt. 1968-ban visszatért a Mosszovjetához, ahol haláláig játszott. 1956-tól szerepelt filmekben is.

Filmjei

Mozifilmek 
 Két kapitány (Два капитана) (1956)
 Наши соседи (1957)
 Часы остановились в полночь (1959)
 Три рассказа Чехова (1959)
 Любовью надо дорожить (1959)
 Весенние грозы (1960)
 Человек ниоткуда (1961)
 Mai lányok (Девчата) (1962)
 Чёрная чайка (1962)
 Lövés a ködben (Выстрел в тумане) (1964)
 Хотите — верьте, хотите — нет… (1964)
 A Karamazov testvérek (Братья Карамазовы) (1969)
 Преждевременный человек (1972)
 Каждый вечер после работы (1974)
 Tsimbireli papa (or. Сибирский дед; gr. ციმბირელი პაპა) (1974)
 Москва – Кассиопея (1974)
 Отроки во Вселенной (1975)
 Про дракона на балконе, про ребят и самокат (1976)
 Ugrás a tetőről (Прыжок с крыши) (1978)
 Человек, которому везло (1978)
 Женщины шутят всерьёз (1981)
 Ленин в Париже (1981)
 Странная история доктора Джекила и мистера Хайда (1986)
 Возвращение Будды (1994)
 Őrültek háza (Дом дураков) (2002)
 Négy (4) (2004)

Tv-filmek 
 Семь стариков и одна девушка (1970)
 Поздний ребёнок (1971)
 Собака Баскервилей (1971)
 Gyermekkor (Детство. Отрочество. Юность) (1973)
 У меня есть лев (1975)
 Дальше – тишина… (1978)
 Живой труп (1987)

Jegyzetek

 

 

1927-ben született személyek
2019-ben elhunyt személyek
Orosz színészek
Szovjet színészek
Moszkvaiak